Кубок Болгарії з футболу 2020–2021 — 81-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув ЦСКА (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|22 жовтня 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 листопада 2020

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|11 лютого 2021

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|2 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 березня 2021

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 березня 2021

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 березня 2021

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|6/13 квітня 2021

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|7/14 квітня 2021

|}

Фінал

Посилання 
 http://bulgarian-football.com/kupa-na-bulgaria.html 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2020—2021
Болгарія
Болгарія
Футбол
Футбол